Соэда:

 Соэда — посёлок в Японии, находящийся в уезде Тагава префектуры Фукуока. 
 Соэда, Го (род. 1984) — японский профессиональный теннисист.